Grinding – rodzaj tańca
 Grinding – termin dotyczący gier z gatunku MMORPG